Mahamud kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mahamud (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Mahamud (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar